Innerödt ist der Name folgender Orte:

 Innerödt (Gemeinde Kollerschlag), Ortschaft von Kollerschlag, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Innerödt (Gemeinde Sarleinsbach), Ortschaft von Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich